Příjmení Yeager nosí více osob:

 Charles Elwood Yeager (1923–2020), americký brigádní generál, letecké eso a zkušební pilot
 Linnea Eleanor „Bunny“ Yeager (1929–2014), americká fotografka a pin-up modelka
 Stephen Wayne Yeager (* 1948), americký profesionální baseballista

ve fikci
 Eren Yeager, ústřední postava anime a mangy Útok titánů, v některých překladech psán jako Jaeger

Externí odkazy